Molina kan syfta på:

Personer
Efternamnet Molina kan avse:

Kungligheter
 Drottningen Maria de Molina. Hon var dotter till Alfons av Molina (1203 - 1272) och barnbarn till Alfons IX av León.

Politiker
 Alfonso Quiñónez Molina (1872 - 1950). President i El Salvador under tre perioder.
 Arturo Armando Molina (1927 - ). President i El Salvador 1972 - 1977.
 Otto Pérez Molina (1950 - ). Guatemalansk politiker.

Idrottsmän
 Guillermo Molina (1884 -). Spansk vattenpolospelare.
 Juan Manuel Molina (1979 -). Spansk gångare.
 Miguel Molina (1989 - ). Spansk racerförare.

Personer inom kulturbranschen
 Alfred Molina (1953 - ). Brittisk skådespelare.
 Jason Molina (1973 - 2013). Amerikansk sångare/textförfattare.
 Antonio Muñoz Molina. (1956 -). Spansk författare och skribent.

Personer inom kyrkan
 Luis de Molina (1535 - 1600). Spansk teolog.
 Tirso de Molina (1571 - 1648)). Spansk författare och präst.

Personer inom vetenskaper
 Juan Ignacio Molina (1740 - 1829). Spansk (chilensk) naturfoskare, geograf, historiker och jesuit.
 Mario Molina (1943 - ). Mexikansk kemist. Nobelpristagare 1995.

Övriga
 Antonio Tejero Molina (1932 - ). Spansk överstelöjtnant inom Guardia Civil. Ledare för statskuppförsök 1981.

Auktorsbeteckning
Molina används som auktorsbeteckning inom botaniken för att avse olika auktorer.

Musik
Molina är en låt av Creedence Clearwater Revival (på albumet Pendulum, 1970).

Geografi

Antarktis 

 Molina (ö), 
 Molina (udde),

Chile 

 Molina (kommun), Región del Maule, Provincia de Curicó, 
 Molina (ort i Chile, Región del Maule, Provincia de Curicó, lat -35,11, long -71,28),

Italien 

 Molina di Ledro, ort, Trentino-Alto Adige, Provincia di Trento, 
 Molina (ort i Italien, Trentino-Alto Adige), Provincia di Trento, 
 Molina (ort i Italien, Kampanien), Provincia di Salerno, 
 Molina (ort i Italien, Lombardiet, Provincia di Como), 
 Molina (ort i Italien, Lombardiet, Provincia di Sondrio), 
 Molina (ort i Italien, Veneto), Provincia di Verona,

Spanien 

 Molina de Segura (kommunhuvudort), Murcia, Murcia, 
 Molina de Aragón (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Guadalajara, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar